Kurkkiojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kurkkiojärvet (Tärendö socken, Norrbotten, 748066-176938), sjö i Pajala kommun, 
Kurkkiojärvet (Tärendö socken, Norrbotten, 748103-176933), sjö i Pajala kommun,  (6,25 ha)
Kurkkiojärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Kurkkiojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753395-177936), sjö i Kiruna kommun,  (23,8 ha)
Kurkkiojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755868-175746), sjö i Kiruna kommun,  (7,18 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn